Arthur est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom ou patronyme 
Arthur, un prénom masculin très ancien.

Arthur est aussi un patronyme.

Mythologie 
 le roi Arthur ou Arthur Pendragon, personnage central du cycle médiéval arthurien.

Saint(s) chrétien(s) 
 Bienheureux Arthur de Glastonbury († 1539), martyr à Glastonbury en Angleterre pour avoir refusé de reconnaître le roi Henri VIII d'Angleterre comme chef spirituel de l'Église d'Angleterre ; fêté le 15 novembre .
 Bienheureux Arthur Bell, martyr anglais exécuté à Tyburn comme prêtre franciscain catholique pendant la Guerre civile anglaise (1642-1649), fêté le 11 décembre.

Souverains 
 Arthur  (1187 - 1203), duc de Bretagne, assassiné à Rouen sur ordre de ou  par son oncle Jean sans Terre, roi d'Angleterre ;
 Arthur II de Bretagne (1305 - 1312) ;
 Arthur III de Bretagne (1457 - 1458) qui fut Duc de Bretagne, comte de Richmond et connétable de France ;
 Arthur Tudor (1486-1502), prince de Galles.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Arthur (de son vrai nom André Montpetit) (1943-2012) dessinateur, graveur, affichiste et auteur de bande dessinée québécois,
 Arthur (de son vrai nom Jacques Essebag) (1966-) animateur de télévision et de radio français,
 Arthur (1996-), footballeur brésilien,
 Arthur (de son vrai nom Henri Montant), (1939-2010), auteur satirique français,
 Arthur Adamov, (1908-1970), écrivain et dramaturge français d'origine russo-arménienne,
  :
 Arthur Adams, (1820-1878) conchyliologiste britannique,
 Arthur Adams, (1963-) artiste de comics américain,
 Arthur Albiston, (1957-) footballeur écossais,
  :
 Arthur Alexander, (1909-1989), producteur de cinéma américain,
 Arthur Alexander, (1940-1993), chanteur américain,
 Arthur Andersen, (1922-2016), créateur de la société d'audit du même nom,
 Arthur Antunes Coimbra, (1953-), dit Zico, footballeur brésilien,
 Arthur Argo, (1935-1981), musicien folk traditionnel écossais.
 Arthur Ashe, (1943-1993), joueur de tennis américain,
 Arthur Bonneval, (1995-) joueur de rugby à XV,
 Arthur C. Clarke, (1917-2008),  célèbre auteur de science-fiction britannique
 Arthur Conan Doyle, (1859-1930),  célèbre écrivain britannique, créateur de Sherlock Holmes,
 Arthur Dupont (1985-), acteur français,
 Arthur Friedenreich, (1892-1969), footballeur brésilien,
 Arthur de Gobineau, (1816-1882), diplomate, homme de lettres et philosophe français, théoricien raciste
 Arthur Garfunkel, (1941-), chanteur américain (un des deux membres du duo Simon & Garfunkel),
 Arthur H, (1966-), musicien et chanteur français,
 Arthur Herbert Jackson, (1851-1861), compositeur britannique,
 Arthur Honegger, (1892-1955), compositeur,
 Arthur Jugnot (1980-), acteur français, metteur en scène et producteur français
 Arthur Koestler, (1905-1983), romancier, journaliste et essayiste,
 Arthur Longo (1988-), snowboarder français,
 Arthur Mazet (1989-), acteur français,
 Arthur Miller, (1915-2005)dramaturge américain,
 Arthur Nikisch (1855-1922), chef d'orchestre et violoniste hongrois,
 Arthur Rimbaud, (1854-1891), poète français (1854-1891), auteur des Illuminations, Une saison en enfer…
 Arthur Rubinstein, (1887-1992), pianiste,
 Arthur Schnitzler, (1862-1931) écrivain et médecin autrichien,
 Arthur Schopenhauer, (1788-1860), philosophe allemand,
 Arthur Tâche, (2004-), footballeur Suisse connu également sous le nom "Tâche"
 Arthur Tudor, (1486-1502) prince de Galles,
 Arthur Vaughan-Whitehead (1995-), acteur français,
 Arthur Vichot, (1982-), coureur cycliste français,
 Arthur Wellesley, duc de Wellington (1769-1852), vainqueur de la bataille de Waterloo.

Pseudonyme 
 Arthur, Arthur Augusto de Matos Soares (2003)-), footballeur brésilien.

Autre 
 Arturo (ours blanc) (1985- 3 juillet 2016)

Autres personnalités portant ce nom de famille 

 André Arthur (1943-2022), animateur et homme politique canadien ;
 Beatrice Arthur (1922-2009), actrice américaine ;
 Chester Alan Arthur (1829-1886),  des États-Unis ;
 Chester Alan Arthur II (1864-1937), socialite et joueur de polo américain ;
 Chloe Arthur (1995-), footballeuse écossaise ;
 Darrell Arthur (1988-), basketteur américain ;
 Donald Arthur (1937-2016), acteur et scénariste américain ;
 Gilles Arthur, prestidigitateur français ;
 Herby Arthur (1863-1930), footballeur britannique ;
 Isaac Arthur (ca. 1980-), vulgarisateur scientifique, vidéaste web et futurologue américain
 Jane Arthur (1827-1907), féministe écossaise
 James Arthur (mathématicien) (1944-), mathématicien canadien ;
 James Arthur (1988-), chanteur anglais ;
 Jean Arthur (1900-1991), actrice américaine ;
 Joseph Arthur (1848-1906), écrivain américain ;
 Joseph Arthur (1971-), chanteur pop-rock américain ;
 Joseph Charles Arthur (1850-1942), botaniste et mycologue américain ;
 Karen Arthur (1941-), actrice, réalisatrice et productrice américaine ;
 Kenny Arthur (1978-), footballeur écossais ;
 Robert Arthur (1925-2008), acteur américain ;
 Robert Jean-Jacques Arthur (1761-1794), homme politique et révolutionnaire français ;
 Simon Arthur, 4 baron Glenarthur (1944-), pair, pilote et homme d'affaires britannique ;
 W. Brian Arthur (1946-), économiste britannique.

Personnages de fiction et œuvres d'art

Littérature 
 Arthur Accroc (Arthur Dent en version originale), le personnage principal du Guide galactique, par Douglas Adams,
 Arthur est une série de livres de Luc Besson,
 Arthur Weasley, le chef de famille de la famille Weasley dans Harry Potter de ,
 Arthur, cousin de Babar et frère de Céleste.

Bande dessinée 
 Arthur le fantôme justicier, bande dessinée de Jean Cézard,
 Arthur est une série de bande dessinée de David Chauvel, Jérôme Lereculey, Rémi Jacquot et Jean-Luc Simon,
 Péchés mignons, bande dessinée de Arthur De Pins,
 Arthur (Sluggo dans la version originale), un petit garçon, héros de la bande dessinée Arthur et Zoé (adaptation française de la bande dessinée américaine Nancy de Ernie Bushmiller).

Musique 
 Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) est un album des Kinks sorti en 1969,
 King Arthur est un opéra de Henry Purcell,
 Arthur est également le titre d'une chanson de Steve Waring dédiée à son fils Arthur, atteint de trisomie, dans l'album L'Ogresse.
 La Légende du roi Arthur est un spectacle musical créé par Dove Attia, avec Florent Mothe

 Télévision 
 Arthur est une série télévisée d'animation australienne des années 1960,
 Arthur, roi des Celtes, série télévisée britannique (1972–1973),
 King Arthur est une série d'anime japonais des années 1980,
 Arthur, personnage fictif de la série télévisée d'animation américano-canadienne basée sur le livre américain les Aventures d'Arthur de Marc Brown (1996),
 Arthur, est un animateur de télévision.

 Cinéma 
 Arthur est un film réalisé par Léonce Perret en 1930 et sorti en 1931,
 Arthur est un court-métrage d'Alfred Hitchcock (1959)
 Arthur est un film réalisé par Steve Gordon en 1981,
 Arthur est un court-métrage français en 1995,
 Le Roi Arthur (King Arthur) est un film américain d'action réalisé en 2004 par Antoine Fuqua,
 Arthur, série de films réalisés par Luc Besson d'après le livre écrit par le réalisateur lui-même :
 Arthur et les minimoys, sorti le ,
 Arthur et la Vengeance de Maltazard, sorti le  ,
 Arthur et la Guerre des deux mondes, sorti le .
 Arthur, un amour de milliardaire Jeu vidéo 
 Arthur est le nom du héros des jeux vidéo de la série Ghosts'n Goblins,
 Arthur est un personnage de la série Soul.
Arthur Morgan, personnage principal de Red Dead Redemption II

 Toponymes 

 Allemagne 
 Arthur, des montagnes russes en métal du parc allemand Europa-Park.

 Australie 
 Arthur's Seat, montagne située au sud de la ville de Melbourne, au bord de la péninsule de Mornington, dans l'état de Victoria en Australie.

 Canada 
 Arthur, municipalité rurale (en : rural municipality'') canadienne du Manitoba,
 Arthur, (w:en:Arthur, Ontario) municipalité canadienne de l'Ontario.

États-Unis 
 Arthur, ville située dans le Dakota du Nord ;
 Arthur, village des comtés de Douglas et de Moultrie dans l'Illinois ;
 Arthur, ville située dans l'Iowa ;
 Arthur, ville située dans le Nebraska.

Nouvelle-Zélande 
 Arthur, rivière de l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Pologne 
 La cour d'Arthur, bâtiment et institution culturelle de la ville de Toruń.

Royaume-Uni 
 Arthur's Seat, colline située dans le centre de la ville d'Édimbourg en Écosse.

Voir aussi 
 , nom de diverses localités.

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de titre